Брежневский сельсовет

Калужская область 

 Брежневский сельсовет Ульяновского района (упразднён в 2010 году)

Курская область 

 Брежневский сельсовет Курского района